Лас Почотас има више значења:

 Лас Почотас (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Почотас (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику